

Motoryzacja 
 Rolls-Royce Limited – brytyjski producent samochodów działający w latach 1906–1973.
 Rolls-Royce Motors – brytyjski producent samochodów działający w latach 1973–2003.
 Rolls-Royce Motor Cars – brytyjski producent samochodów działający od 2003 roku, należący do BMW.

Lotnictwo 
 Rolls-Royce Holdings – brytyjski producent silników dla przemysłu lotniczego

Inne 
 Rolls Royce – koktajl alkoholowy